Die Abkürzung FFK steht für:
 Federata e Futbollit e Kosovës, den Fußballverband des Kosovo
 Film- und Fernsehwissenschaftliches Kolloquium, eine fachwissenschaftliche Tagung im deutschsprachigen Raum
 Fortsetzungsfeststellungsklage, eine Klage auf Feststellung der Rechtswidrigkeit eines erledigten Verwaltungsakts
 Fredrikstad FK, einen Fußballverein aus Fredrikstad, Norwegen

FFK